North Wootton est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

North Wootton, hameau du Dorset
North Wootton, village du Norfolk
North Wootton, village du Somerset

Voir aussi

Homonymie de toponyme